Ross Milne est un nom pouvant désigner:

Ross Milne (né en 1932), homme politique canadien en Ontario
Ross Milne (1944-1964), skieur alpin australien

Voir aussi

Milne, Ross